Латиљас има више значења:

 Латиљас (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Латиљас (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику